USS Newport News war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine, die nach der Stadt Newport News benannt wurden:

USS Newport News (AK-3)
USS Newport News (CA-148)
USS Newport News (SSN-750)

Newport News
Newport News